Marituba pode ser:
Marituba - município brasileiro do Estado do Pará
Marituba - rio brasileiro do Estado de Alagoas

Desambiguação
Desambiguações de topônimos